UFC on Fuel TV: Gustafsson vs. Silva (också känd som UFC on Fuel TV 2 samt UFC Sweden) var en mixed martial arts-gala som organiserades av Ultimate Fighting Championship. 
Galan ägde rum den 14 april 2012 i Globen i Stockholm, Sverige.

Bakgrund
Det här är den första UFC-galan som anordnas i Sverige.

Antônio Rogério Nogueira skadade sig i förberedelserna inför galan och ersattes av Thiago Silva i galans huvudmatch mot Alexander Gustafsson.

Matchkort

Huvudkort

Underkort

Referenser

Ultimate Fighting Championship-evenemang
Stockholm under 2010-talet
Sportevenemang i Stockholm
Sport i Sverige 2012